Суперліга Данії сезону 2002–2003 — 13-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном втретє став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Фарум змінив назву на Норшелланн.
2. Клуб Есб'єрг взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 через Рейтинг Fair Play УЄФА.
3. Клуб Брондбю взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Данії 2002—2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2002-2003
Данія
Данія
2002 у Данії
2003 у Данії